Kevin Anderson era il detentore del titolo, ma non ha preso parte a questa edizione del torneo per via di un infortunio.

In finale Reilly Opelka ha sconfitto Brayden Schnur con il punteggio di 6-1, 67-7, 7-67.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  John Isner (semifinale)
  Frances Tiafoe (secondo turno)
  Steve Johnson (secondo turno)
  John Millman (secondo turno)

 Adrian Mannarino (primo turno)
 Sam Querrey (semifinale)
 Jordan Thompson (quarti di finale)
 Tennys Sandgren (primo turno)

Wildcard 

  Jack Mingjie Lin (primo turno)
  Noah Rubin (primo turno)

 Frances Tiafoe (secondo turno)

Qualificati 

  Christopher Eubanks (secondo turno)
  Adrián Menéndez Maceiras (primo turno)

 Ramkumar Ramanathan (primo turno)
 Brayden Schnur (finale)

Lucky loser 

  Alexei Popyrin (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

New York Open 2019